Эштанислау да Консейсау Алейшу Мария да Силва (; 4 августа 1952, Дили, Португальский Тимор) — восточнотиморский политический, государственный и дипломатический деятель, Премьер-министр Восточного Тимора с 19 мая 2007 по 8 августа 2007 года, борец за независимость Восточного Тимора.

Биография 
В начале 1970-х годов Да Силва отправился на учёбу в Лиссабон, где изучал инженерное дело.

Один из основателей и член партии ФРЕТИЛИН — Революционный фронт за независимость Восточного Тимора с 1974 года. В 1976 году прервал учебу и отправился в Австралию, чтобы поддержать движение ФРЕТИЛИН. Там создал подпольную радиостанцию, которая поддерживала связь с боевиками ФРЕТИЛИН в Восточном Тиморе. В сентябре 1976 года был арестован полицией, но вскоре освобождён.
В том же году да Силва переехал в Мозамбик, где стал изучать агрономию в Университете им. Мондлане в Мапуту.

Во время индонезийской оккупации острова (1975—1999) занимался, в основном, дипломатической деятельностью. Представлял партию ФРЕТИЛИН в Португалии (1975—1976, 1984—1985), Мозамбике (1976—1984) и Австралии (1985—1999) . В 1999 году вернулся в Восточный Тимор.

Работал во Всемирном банке консультантом по сельскому хозяйству, а затем в Азиатском банке развития.

После обретения островом независимости в 2002 году Да Силва занял пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства. 10 июля 2006 года он также был назначен первым вице-премьер-министром.

19 мая 2007 года занял пост главы правительства после того, как Жозе Рамош-Орта был избран президентом страны.

Примечания

Ссылки 
 Estanislau da C. Aleixo Maria Da Silva
 New agriculture minister: “good production needs good seeds”

Премьер-министры Восточного Тимора
Революционеры Восточного Тимора
Политики Восточного Тимора
Дипломаты Восточного Тимора
Министры сельского хозяйства Восточного Тимора
Министры лесного хозяйства Восточного Тимора
Министры рыболовства Восточного Тимора
Члены парламента Восточного Тимора
Революционеры Восточного Тимора